Ondskan kan syfta på:

Ondskan – en roman av Jan Guillou
Ondskan (film) – en svensk dramafilm från 2003 baserad på roman Ondskan
Ondskan (tidning) – ett tidigare musikmagasin av personerna bakom Hybris